A következő lista tartalmazza azokat a sportolókat, akiket valamilyen tiltott szer (teljesítményfokozó szerek, tiltólistán szereplő gyógyszerek, drog) használata miatt eltiltottak a versenyzéstől, vagy az általánosnak számító 2 éves időtartamra, vagy ha a sportoló visszaeső, örökre.

Akiket az olimpiai játékokról zártak ki doppingvétség miatt, lásd a Doppingvétség miatt eltiltott sportolók az olimpián szócikket.



A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Lovak

Kapcsolódó szócikkek 
Dopping az olimpiai játékokon
Doppingvétség miatt eltiltott sportolók listája a kerékpársportban

Jegyzetek

Sport témájú listák